La nazionale di pallavolo maschile dello Zambia è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo dello Zambia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dello Zambia.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile dello Zambia